Bard es un servicio de inteligencia artificial conversacional desarrollado por Google, que permite a los usuarios obtener respuestas actualizadas a sus consultas a través del buscador de Google. Este servicio se basa en el modelo de lenguaje neuronal LaMDA de Google y fue lanzado para un grupo selecto de "testers de confianza" antes de su lanzamiento amplio, previsto para finales de febrero de 2023. Bard fue desarrollado bajo el nombre clave "Atlas".

Referencias 

Software de 2023
Inteligencia artificial
Aprendizaje automático
Google